La palabra Titanic, según el contexto, puede referirse a:

 El transatlántico , famoso por su hundimiento.
 El proyecto de transatlántico .

Entretenimiento

Películas 
 Titanic (1943), realizada en Alemania.
 El hundimiento del Titanic (1953), película.
 S.O.S. Titanic (1979), telefilme.
 Titanic (1996), película televisiva.
 Titanic (1997), película dirigida por James Cameron y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.
 Titanic II (2010), película de ficción.

Música 

 Titanic, grupo noruego de rock.
 Titanic, banda sonora compuesta por James Horner para la película de James Cameron Titanic (1997).
 Titanic, obra teatral musical sobre el mismo siniestro, representada / montada en Broadway de 1998 a 2000.

Videojuegos 

 El videojuego de aventura Titanic lanzado en 1988.
 Titanic: Adventure Out of Time, juego de ordenador/computadora publicado en 1996. 
 Titanic: Honor and Glory, juego de ordenador/computadora que será publicado en 2018 o posterior.

Revistas 

 La revista Titanic de Ediciones El Jueves.

Lugares y localidades 

 Titanic, localidad estadounidense en el estado de Oklahoma.
 La Cervecería Titanic, en el Reino Unido.
 La antigua Discoteca Titanic, en Madrid.